Пирки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пирки — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Украина 
 Пирки (до 2016 г. - Комсомольское) — село в Зеньковском районе Полтавской области.